Zapletal ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Zapletal (um 1876–1941), auch: Karl Zapletal, österreichischer Presse- und Sportfotograf, Industrie- und Kinderfotograf sowie Luftbild-Fotograf
 Franz Hans Leopold Maria Zapletal (1919–1999), Sohn von Georg von Bayern, möglicherweise 1929 von Rupprecht von Bayern als Wittelsbacher anerkannt.  
 Josef Zapletal (1839–1897), österreichischer Geistlicher, Autor und Journalist
 Pat Zapletal (* 1970) österreichische Journalistin,
 Radoslav Zapletal (1937–2010), tschechischer Geiger und Komponist
 Vincenz Zapletal (1867–1938), österreichischer Dominikaner und Alttestamentler